Huntersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Huntersville (Indiana)
 Huntersville (Kentucky)
 Huntersville (Maryland)
 Huntersville (Minnesota), im Wadena County
 Huntersville (North Carolina)
 Huntersville (Ohio)
 Huntersville (Pennsylvania)
 Huntersville (Tennessee)
 Huntersville (Virginia)
 Huntersville (West Virginia)
 Huntersville Township (Wadena County, Minnesota)